Авраам Авенирович Грилихес () — медальер.

Первоначальное образование получил в виленском раввинском училище и виленской рисовальной школе. В 1869 г. по настоянию М. Антокольского поступил в Академию художеств по медальерному отделению. В то время такого отделения в академии за отсутствием учеников не существовало, а потому для Грилихеса был специально открыт соответствующий класс и вызван лучший тогдашний медальер монетного двора Брусницын. В первом году пребывания своего в Академии Грилихес на выставке получил за портрет, исполненный на стали, серебряную медаль и в последующие годы удостоился нескольких медалей и денежных премий за выставленные работы. Между ними «Дискобол» и «Германик» были приняты в музей Академии.

По окончании Академии Грилихес поступил на службу медальером при Санкт-Петербургском монетном дворе и вскоре получил звание классного художника первой степени. Занимал должность старшего медальера монетного двора.

Работы 
 медали:
 в память сорокалетия проф. Грубера,
 50-летия академика Кокшарова,
 юбилея генерала Г. А. Леера,
 юбилея принца М. Н. Лейхтенбергского,
 преподнесенная французским обществом президенту Феликсу Фору,
 в память спасения царского семейства 17 окт. 1888 г.,
 медаль и рубль в память открытия памятника императору Александру II в Москве, 
 лицевые стороны монет рублевого, пятидесяти- и двадцатипятикопеечного достоинства, империал и полуимпериал,
 все портреты императора Александра III для капитульских медалей,
 наградная медаль С.-Петербургского университета и многие другие. 

Кроме того, им исполнены работы на камнях:
 портрет барона Горация Осиповича Гинцбурга на горном хрустале (топазе), удостоенный на Всемирной Парижской выставке в 1889 году золотой медали,
 портрет вел. кн. Александры Георгиевны на ониксе, приобретенный вел. кн. Павлом Александровичем,
 портрет императора Николая II, приобретенный им же,
 портрет императора Александра II,
 портрет датской королевы Луизы на ониксе, приобретенный императрицей Александрой Феодоровной.

Ссылки 
 Виртуальный Русский Музей 

Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Медальеры Российской империи